Екстремитет може да се односи на:
 Екстремитет (анатомија) — је је завршни дело тела човека или животиње, који служи за кретање, путање, хватање плена или обављање других радњи.
 Екстремитет — крајност, крајња граница у нечему.